Santa Terezinha ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Santa Terezinha (Mato Grosso)
 Santa Terezinha (Pernambuco)
 Santa Terezinha (Santa Catarina)
 Santa Terezinha de Goiás (Goiás)
 Santa Terezinha de Itaipu (Paraná)
 Santa Terezinha do Progresso (Santa Catarina)
 Santa Terezinha do Tocantins (Tocantins)